Il termine sepolcri, oltre ad essere il plurale di sepolcro (sinonimo di tomba), rinvia anche ad altri significati.
 Sepolcri – nome popolare e improprio per indicare gli altari della reposizione, custodia dell'Eucaristia preparata il Giovedì Santo secondo la liturgia cattolica
 Dei sepolcri – poesia di Ugo Foscolo composta nel 1806

Pagine correlate
 Sepolcro